BZC steht für:
 Umberto Modiano Airport (IATA-Code), Flughafen von Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brasilien

bzc steht für:
 Süd-Betsimisaraka (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung